Josa steht für:
 Josa (Gattung), Gattung aus der Familie der Zartspinnen
 Josa (Teruel), Gemeinde in der Provinz Teruel, Autonome Gemeinschaft Katalonien, Spanien
 Josa i Tuixén, Gemeinde in der Provinz Lleida, Autonome Gemeinschaft Katalonien, Spanien

Josa ist der Familienname folgender Personen:
 Isabel de Josa (1490–1564), katalanische Schriftstellerin
 Mirel Josa (* 1963), albanischer Fußballspieler

JOSA steht als Abkürzung für:
 Journal of the Optical Society of America, wissenschaftliche Fachzeitschrift im Bereich der Optik

Abkürzung